Bundestagswahlkreis 148 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Siegen-Wittgenstein (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hochsauerlandkreis (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Koblenz (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Neuwied (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Altenkirchen (Westerwald) (1949 bis 1961)